La première phase de la saison 1995-1996 verra les équipes placées aux quatre dernières places descendre en Nationale 2 à la suite d'une réforme des championnats. Trois poules sont ainsi supprimées pour la deuxième phase.

Championnat masculin

Première phase

Poule E

Deuxième phase

Poule A

Play-offs d'accession

Championnat féminin

Première phase

Deuxième phase

Poule A

Play-offs d'accession

Sources 
 Classements  : Journaux Ouest-France et Le Télégramme du lundi 
 Classements  : Journaux Ouest-France et Le Télégramme du lundi 

Nationale 1
Sport en France en 1995
Sport en France en 1996